Francisco Alves — cantor brasileiro
Francisco Alves de Oliveira — livreiro português, conhecido como Francisco Alves
Francisco Alves (Paraná) — município brasileiro que homenageia o cantor
Livraria Francisco Alves — editora

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos